Муромка:

 Муромка (река, впадает в Онежское озеро)
 Муромка (приток Подломки)